Chapters from a Valey Forlorn è il secondo album della power metal band Falconer, pubblicato nel 2002.

Tracce

Collegamenti esterni